Национальная футбольная группа 1 2000/2001 () — 45-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2000/01 на сайте goalzz.com 

2000/2001
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2000 году
2001 год в Марокко
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001